Йоламира — правитель Парадана II века из династии .

Имя Йоламиры, первого известного правителя из рода Паратараджей, означает в переводе с иранского «Воин Митра». Он был единственным представителем династии, о котором известно не только из нумизматического материала: также об Йоламире сообщается в надписях, обнаруженных в буддистской вихаре в северно-западной части современного Белуджистана в Лоралае. Известные серебряные монеты этого правителя подразделяются на три типа. Вначале он изображается с бородой, а потом — гладко выбритым, на реверсе чаще всего повёрнутая вправо или влево свастика с легендой на брахми. Йоламирой чеканились дидрахмы (выпускались только во второй фазе, и, возможно, носили характер коронационных украшений), драхмы, гемидрахмы, четвертьдрахмы и оболы. Время его правления относят к 125—150 годам, по другим предположениям — к 150—175 годам. Сыновья Йоламиры Багамира, Арджуна и Хварамира поочередно занимали престол Парадана.

Литература 
Исследования
 Tandon P. The Paratarajas. Ancient Indian Coins: A Comprehensive Catalogue. Nasik, India: IIRNS Publications. ISBN 9789392280016.
 Tandon P. The Location and Kings of Pāradān]. Studia Iranica 41, 2012. ISSN 1783—1784. P. 32, 34, 35, 36-37, 42, 47, 48, 49.
 Tandon P. Further Light on the Pāratarājas: an Absolute Chronology of the Brāhmī and Kharoṣṭhī Series. The Numismatic Chronicle. Vol. 169 (2009). P. 138, 139, 141, 144, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 157.
 Tandon P. New Light on the Pāratarājas. The Numismatic Chronicle. Vol. 166 (2006). ISSN 0079-1784. P. 176—177, 185—186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196—197, 203, 205.
 Falk H. The Names of the Pāratarājas Issuing Coins with Kharoṣṭhī Legends.The Numismatic Chronicle/ Vol. 167 (2007). P. 172.
 Curtis V. S., Alram A., Daryaee T., Pendleton E. The Parthian and Early Sasanian Empires: adaption and expansion. — 2016. ISBN 9781785702105. P. 125.

Паратараджи
Правители Азии II века